Malinówka – osada leśna (gajówka) w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie ostrowskim, w gminie Małkinia Górna.

W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa ostrołęckiego.

Przypisy 

Małkinia Górna (gmina)